H41 ou H-41 peut faire référence à plusieurs bateaux :
 HMS Ardent (H41), un destroyer de Classe A de la Royal Navy ;
 HMS H41, un sous-marin de Classe H la Royal Navy ;
 NPo Almirante Maximiano (H-41), un navire de recherche océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres